Judgement Day  peut désigner :

 Judgment Day, téléfilm de science-fiction/action américain, sorti en 1999
 Judgement Day, groupe de metal symphonique américain
 WWE Judgment Day, pay-per-view organisé par la World Wrestling Entertainment entre 1998 et 2009